Дзюн Накая́ма (; ) — японский кёрлингист.

В составе мужской сборной Японии участник , шести  и двух турниров на зимних Азиатских играх. Четырёхкратный .

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (), бронза (, , ).
 Зимние Азиатские игры: серебро (2003, 2007).
 : золото (2001, 2002, 2003, 2006), серебро (1999, 2004, 2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу